12P может означать:
 12P — комета Понса — Брукса.
 12P — обозначение полдня в англоязычных странах.
 12P — заболевание.

См. также 
 I2P